Hao Wei ist der Name folgender Personen:

* Hao Wei (Bogenschütze) (* 1968), chinesischer Bogenschütze
 Hao Wei (Fußballspieler) (* 1976), chinesischer Fußballspieler